Наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень, яку створено наказом ректора СумДУ № 679-I від 12.10.2009 р., розпочала своє становлення як науково-дослідницька структура кафедри фізіології і патофізіології та медичного інституту СумДУ 12 жовтня 2009 року. Її науковим керівником було призначено завідувача кафедри фізіології і патофізіології, професора О. В. Атамана, завідувачем — професора цієї ж кафедри В. Ю. Гарбузову.

Півтора року після виходу наказу проводилися заходи з організації лабораторії, перебудовувалися приміщення, була придбана апаратура та інше обладнання, необхідне для її функціонування.

Велику допомогу в засвоєнні методик молекулярно-генетичних досліджень і розв'язанні багатьох організаційних питань було надано провідним науковим співробітником відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, професором, доктором медичних наук Віктором Євгеновичем Досенком.

Днем народження лабораторії вважається 14 квітня 2011 року, коли було проведено перші молекулярно-генетичні дослідження і одержано їх результати. Основним методом дослідження став метод полімеразної ланцюгової реакції з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP).

17 січня 2019 року почалася нова ера у діяльності лабораторії: був запущений у роботу новий прилад — QuantStudio 5 DX Real-Time PCR System, який забезпечує виконання широкого спектру геномних методик: аналіз експресії генів, мікроРНК, некодуючих РНК, SNP-генотипування, дослідження варіацій числа копій генів, детекція мутацій, метилювання ДНК, аналіз ферментів метаболізму лікарських засобів і експресії білків.

Мета лабораторії 

 створення в університеті сучасної наукової бази для проведення фундаментальних досліджень на молекулярно-генетичному рівні з використанням найновітніших технологій, що відповідають світовим стандартам;
 розробка комплексної наукової теми із залученням до її виконання усіх кафедр медичного інституту та інших структурних підрозділів СумДУ;
 забезпечення участі вчених медичного інституту в міжнародних програмах з вивчення поліморфізму генів людини;
 налагодження співпраці з науковими закладами і лабораторіями європейських та інших країн;
 участь у конкурсах проектів наукових робіт на отримання відповідних грантів;
 значне поліпшення роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів;
 залучення здібних студентів до виконання наукових досліджень у сучасній науковій лабораторії.

Основний науковий напрям діяльності лабораторії 
Основний науковий напрям діяльності лабораторії — дослідження зв'язку поліморфізму генів з розвитком мультифакторіальних хвороб людини із застосуванням методу полімеразної ланцюгової реакції.

Результати досліджень, що проводяться у лабораторії оформлені у вигляді патентів та авторських творів.

До роботи у лабораторії молекулярно-генетичних досліджень активно залучаються студенти. Результати наукової діяльності молодих вчених, виконані на базі лабораторії і представлені на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт неодноразово були відзначені призовими місцями.